Petina est un toponyme qui peut désigner :
 Petina, une localité de Croatie située dans la municipalité de Velika Gorica, comitat de Zagreb ;
 Petina, une commune d'Italie située dans la province de Salerne dans la région de Campanie ;
 Petina, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.